Мартос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большой Хаэн. Занимает площадь 259,10 км². Население — 24 707 человек (на 2010 год). Расстояние — 24 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Martos
 Promo Jaén. Información sobre Martos
 Sierra sur. Información sobre Martos
 Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur de Jáen
 Radio Martos
 La puerta de Martos en internet
 Martos, todo un descubrimiento
 La presencia de Martos en internet
 Martos al Día.es
 Foro de charla
 Martos Club Deportivo
 Asociación Astronómica Marteña HUBBLE
 Club tenis Martos
 Centro tecnológico del plástico técnico en Andalucía
 Directorio web de Martos 
 Ruta de los Castillos y las Batallas
 Comparsa de carnaval de la Asociación Cultural «Entre Olivares»
 Martos se Mueve.es
 Studios Energiafilms «Tu Web sobre Martos»

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна